Расков Віктор Вікторович — український футболіст.
 Раскова Марина Михайлівна (28 березня 1912, Москва — 4 січня 1943, Саратовська область) — російська радянська льотчиця.

Див. також
 Расковка (Богучарський район)